The Dutch Masters: Rubens è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari britannici
Film biografici sui pittori
Pieter Paul Rubens